Maximilian Eugeen Lodewijk Frederik Filip Ignatius Jozef Maria van Oostenrijk (Wenen, 13 april 1895 - 19 januari 1952) was een aartshertog van Oostenrijk.

Leven
Hij was de zoon van Otto Frans van Oostenrijk en prinses Maria Josepha van Oostenrijk

Hij trouwde met prinses Franciska van Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, op 27 november 1917 in Slot Laxenburg, Wenen.

Kinderen
 Ferdinand van Oostenrijk (Wenen, 6 december 1918 - Ulm, 6 augustus 2004)
 Heinrich Karl Maria van Oostenrijk (München, 7 januari 1925 - Zürich, 20 maart 2014)

Huis Habsburg-Lotharingen